

Mehaigne, section de la commune belge d'Éghezée, située en Wallonie dans la province de Namur
 La Mehaigne, rivière de Hesbaye, en Wallonie

Homonymie de toponyme